Fogdö ist ein schwedischer Orts- und Nachname:
 Fogdö (Ort), kleiner Ort mit Kirche in der Gemeinde Strängnäs in der schwedischen Provinz Södermanlands län 
 Thomas Fogdö (* 14. März 1970), ehemaliger schwedischer Skirennläufer